Il singolare dell'Indian Wells Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Serena Williams.

Serena Williams ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–2 Kim Clijsters.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

Indian Wells Masters 2001